Smithers (Verenigde Staten), een plek in de West Virginia, Verenigde Staten van Amerika
 Smithers (Canada), een plek in Brits-Columbia, Canada
 Waylon Smithers, een personage uit de tekenfilmserie The Simpsons